U hemiji, prekurzor je jedinjenje koji učestvuje u hemijskoj reakciji kojom se proizvodi neko drugo jedinjenje. U biohemiji se termin prekurzor specifično koristi za hemijsko jedinjenje koje prethodi drugom jedinjenju u metaboličkom putu.

Literatura

Vidi još
Hemijska sinteza
Derivat (hemija)
Metabolizam

Хемијска синтеза
Метаболизам